Moita ist der Name von:

 Moita, eine Kleinstadt und ein Kreis (Concelho) in Portugal
 Moita (Anadia), eine Gemeinde im Concelho de Anadia, Portugal
 Moita (Marinha Grande), eine Gemeinde im Concelho de Marinha Grande, Portugal
 Moita (Sabugal), ein Ort und eine ehemalige Gemeinde im Concelho de Sabugal, Portugal

Moïta ist der Name von:
 Moïta, eine Gemeinde im Département Haute-Corse, Frankreich